Louis Michel může být:

 Louis Michel (spisovatel) (1675–1746) – francouzský spisovatel
 Louis Michel (fyzik) (1923–1999) – francouzský fyzik
 Louis Michel (politik) (* 1947) – belgický politik

Podobné jméno a příjmení
 Louise Michel – francouzská anarchistka